Лучилла Боари (; 24 марта 1997, Мантуя, Италия) — итальянская спортсменка, стрелок из лука, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, участница летних Олимпийских игр 2016 года, призёр этапа Кубка мира. Чемпионка и призёр  Европейских игр.

Карьера 
Заниматься стрельбой из лука Лучилла Боари начала в 2004 году. На международных турнирах итальянская лучница дебютировала в 2010 году. В октябре 2013 года Боари дошла до четвертьфинала юношеского чемпионата мира, но там в перестрелке уступила представительнице Гватемалы Регине Ромеро. В командном первенстве итальянская сборная стала 9-й. На молодёжном чемпионате мира 2015 года Лучилла выбыла в 1/8 финала, уступив американке Маккензи Браун. В августе 2015 года Боари дебютировала на этапах взрослого Кубка мира и на первом же своём турнире в польском Вроцлаве дошла до четвертьфинала, где на тайбрейке проиграла немке Элене Рихтер. В июне 2016 года итальянская сборная впервые за долгое время смогла попасть в число призёров, заняв третье место на предолимпийском этапе мирового Кубка в турецкой Анталье.

Летом 2016 года Лучилла Боари вошла в состав сборной для участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По итогам квалификации Боари показала лучший результат в своей сборной и 7-й среди всех спортсменок. В квалификации командного турнира итальянки показали 6-й результат, из-за чего им пришлось стартовать с первого раунда. В плей-офф итальянские лучницы уверенно победили сборные Бразилии (6:0) и Китая (5:3), но затем в полуфинале уступили российским спортсменкам 3:5. В поединке за третье место Лучилла Боари, Гвендалина Сартори и Клаудия Мандия уступили тайваньским лучницам 3:5 и заняли обидное четвёртое место. В личном турнире Боари уступила уже в первом раунде соревнований. По ходу поединка с австралийкой Элис Ингли, показавшей в квалификации 58-й результат, итальянская лучница ни разу не смогла набрать больше 25 очков, а в четвёртой партии и вовсе смогла выбить лишь 20 очков за три выстрела (7, 7, 6).

В сентябре 2017 года Боари впервые выступила в финале Кубка мира, который проходил в Риме. Лучилла стала обладательницей домашней квоты. В четвертьфинале ей досталась в соперники первый номер мирового рейтинга кореянка Чхан Хе Джин, которая и одержала победу со счётом 7:3. Лучилла Боари выступила на молодёжном чемпионате мира, который прошёл в Росарио. Она завоевала золото в составе женской сборной Италии, а также дошла до четвертьфинала в миксте. В индивидуальном первенстве она потерпела поражение уже на стадии 1/32 финала. Неудачным для неё сложился и индивидуальный турнир на чемпионате мира в Мехико, где она проиграла в первом раунде. В женском командном первенстве итальянки достигли 1/16 финала.

В 2018 году Боари участвовала на этапах Кубка мира в Берлине и Анталии, но выбыла из борьбы уже на стадиях 1/16 финала.

В 2019 году Боари на этапе Кубка мира в Медельине дошла до 1/16 финала в индивидуальном первенстве и четвертьфинала в миксте. Она приняла участие на Европейских играх в Минске, где стала чемпионкой в составе женской команды. В индивидуальном первенстве она вышла в финал, где уступила соотечественнице Татьяне Андреоли. На чемпионате мира в Хертогенбосе она вновь потерпела неудачу в первом матче плей-офф личного первенства, а в команде дошла до 1/8 финала.

Боари на вторых для себя Олимпийских играх в Токио стала 23-й в рейтинговом раунде. В первом раунде женского индивидуального первенства итальянская лучница попала на соотечественницу Кьяру Ребальяти, сумев победить со счётом 6:4. Матч второго раунда против белорусской лучницы Анны Марусовой потребовал перестрелки при счёте 5:5 по сетам, и итальянка оказалась точнее. В третьем раунде против У Цзясинь из Китая Боари одержала победу, а в полуфинале проиграла россиянке Елене Осиповой с сухим счётом. В матче за бронзу против американки Маккензи Браун итальянская лучница одержала победу со счётом 7:1.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации стрельбы из лука
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Италии

Стрелки из лука Италии
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года